Mengele steht für:

 Alois Mengele (1914–1974), deutscher Unternehmer
 Benno Mengele (1898–1971), österreichischer Elektrotechniker
 Friedrich Mengele (1900–1989), deutscher Maler 
 Josef Mengele (1911–1979), Arzt im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz
 Karl Mengele (1884–1959), deutscher Unternehmer

historisch:
 ein ehemaliges, deutsches Landtechnikunternehmen namens Mengele Agrartechnik (Karl Mengele & Söhne)